Gourd ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Gourd (1850–1925), französischer Jurist und Politiker
 Benoît-Beaudry Gourd (* 1949), kanadischer Historiker
 Emilie Gourd (1879–1946), Schweizer Frauenrechtlerin
 Jean-Jacques Gourd (1850–1909), Schweizer Philosoph und Theologe

 Gourd (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Gourd (Musikinstrument), ein Musikinstrument

Siehe auch:
 Gurd